Mälzer steht für:
 den Beruf des Malzherstellers, siehe Brauer und Mälzer

Mälzer bzw. Maelzer ist der Familienname folgender Personen:
 Dennis Maelzer (* 1980), deutscher Politiker (SPD)
 Hermann Mälzer (1925–2018), deutscher Geodät
 Kurt Mälzer  (1894–1952), deutscher Luftwaffenoffizier
 Nathalie Mälzer (* 1970), deutsche Literaturwissenschaftlerin und Übersetzerin
 Rudolf Mälzer (1881–1937), deutscher Volkssänger und Komiker
 Tim Mälzer (* 1971), deutscher Koch

Siehe auch:
 Melzer